

Острови 
 Нісіносіма — вулканічний острів (раніше підводний вулкан) у Тихому океані
 Нісіносіма — острів архіпелагу Окі